Гжегожевський Владислав Едуардович — викладач Шарівської дитячої музичної школи, заслужений артист України.
 Єжи Гжегожевський (1939—2005) — польський театральний режисер і сценограф.
 Якуб Гжегожевський (* 1982) — польський футболіст.

Примітки